Плотниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Луговое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 985 человек, в том числе 463 мужчины и 522 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Калиновка,
 село Луговое,
 село Плотниково.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края